Linux From Scratch – manuale sulla costruzione di un sistema GNU/Linux da zero, ideato da Gerard Beekmans
 Live for Speed – simulatore di corse che permette il gioco multiplayer
 Log-structured File System – file system originariamente implementato sul Sistema Operativo Sprite